21-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 3 по 4 марта 1990 года на арене Келвин Холл в британском городе Глазго.

В соревнованиях приняли участие 380 атлетов из 28 стран Европы. Было разыграно 25 комплектов медалей (13 у мужчин и 12 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 25 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 18 стран-участниц.

Ссылки 
 

1990
Март 1990 года
Спорт в Шотландии в 1990 году
1990 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы в Шотландии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Лёгкая атлетика
Международные спортивные соревнования в Глазго